Alexander Wedernikow (russisch Александр Ведерников) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Wedernikow (1964–2020), russischer Dirigent
 Alexander Filippowitsch Wedernikow (1927–2018), russischer Opernsänger
 Alexander Semjonowitsch Wedernikow (1898–1975), russischer Maler